

Cucina 
 Bacalao – merluzzo o baccalà in spagnolo
 Bacalao al pil-pil – piatto tipico spagnolo a base di pesce
 Reflexiones de Robinsón ante un bacalao – titolo originale del romanzo breve dello scrittore spagnolo Manuel Vázquez Montalbán Riflessioni di Robinson davanti a centoventi baccalà

Geografia 
 Bacalao – isola fantasma rappresentata in molte mappe dell'inizio del XVI secolo